Tom King (politicus) (1933), Brits politicus
 Tom King (muzikant) (1942-2011), Amerikaans muzikant
 Tom King (zeiler) (1973), Australisch zeiler
 Tom King (tekenaar)